Blackwood kan syfta på:
 Blackwood, ved från det indiska trädet Dalbergia latifolia
Algernon Blackwood, en brittisk författare.
Ibra Charles Blackwood, en amerikansk politiker.
Michael Blackwood, en jamaicansk friidrottare.
Blackwood-klass, en fartygsklass brittiska fregatter.

Geografi

Australien 
 Blackwood, South Australia, förort till Adelaide, South Australia,

Irland 
 Coill Dubh, ort i County Kildare,

Storbritannien 
 Blackwood, South Lanarkshire, ort i Skottland, 
 Blackwood, Wales, ort,

USA 
 Blackwood, New Jersey, ort, Camden County,